Козаково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Козаково — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Козаково — деревня в Торопецком районе Тверской области.